Mistrzostwa świata w wioślarstwie po raz pierwszy odbyły się w Szwajcarii w Lucernie w roku 1962. Początkowo mistrzostwa rozgrywane były co cztery lata, jednak od 1974 rozgrywane są corocznie. W tymże roku do rywalizacji włączyły się kobiety. W latach rozgrywania igrzysk olimpijskich mistrzostwa rozgrywano tylko w konkurencjach nieujętych w programie olimpijskim. Organizatorem mistrzostw jest Międzynarodowa Federacja Wioślarska (FISA). W Polsce po raz pierwszy mistrzostwa świata odbyły się w 2009 roku w Poznaniu na torze regatowym Malta.

Edycje mistrzostw

Klasyfikacja medalowa 
Tabela została sporządzona na podstawie wyników zawartych na stronie Międzynarodowej Federacji Wioślarskiej.

Aktualne po MŚ 2018

Polscy medaliści 
Polska reprezentacja zdobyła 43 medale.

(Stan po MŚ 2018)

Zobacz też 
 Wioślarstwo
 Wioślarstwo na letnich igrzyskach olimpijskich
 Medaliści igrzysk olimpijskich w wioślarstwie
 Medalistki igrzysk olimpijskich w wioślarstwie

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Międzynarodowej Federacji Wioślarskiej (FISA)